Драгутин „Драго” Бахун (Велики Равен, 1. јул 1933 — Загреб, 25. јун 1993) је био југословенски и хрватски  филмски глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1951. || Бакоња фра Брне   || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1963. || Лицем у лице  || Карташ 
|-
| 1966. || Понедјељак или уторак  || Познаник
|-
| 1967. || Бреза   || Марков пајдаш / Гробар
|-
| 1967. || Протест   || /
|-
| 1969. || Случајни живот  || Петрица Керемпух
|-
| 1969. || Суморна јесен ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Сам човјек ТВ филм || 
|-
| 1970. || Сам човјек ТВ серија || 
|-
| 1970. || Тко пјева зло не мисли  || Пјевач с гитаром
|-
| 1974. || У регистратури ТВ серија || Тат
|-
| 1979. || Ђавоље сјеме ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || /
|-
| 1982. || Тамбураши ТВ филм || /
|-
| 1983. || Трећи кључ  || Рецепционар
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Диригенти и музикаши ТВ мини серија || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1933.
Умрли 1993.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Крижевчани